Cérilly kan syfta på:
 Cérilly, Allier
 Cérilly, Côte-d'Or
 Cérilly, Yonne